Neophysobates är ett släkte av kvalster. Neophysobates ingår i familjen Tegoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Neophysobates